

Geografia 
 Sassuolo – comune italiano nella provincia di Modena
 Sassuolo – frazione del comune italiano di Gualdo Tadino nella provincia di Perugia

Altro 
 Ferrovia Modena-Sassuolo – linea ferroviaria gestita dalle Ferrovie Emilia Romagna
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio – società calcistica italiana

Pagine correlate 
 Unione Sportiva Sassuolo Calcio (disambigua)